

Sigle 
 OLAF – Ufficio europeo per la Lotta Antifrode

Onomastica 
 Olaf – forma in diverse lingue del nome proprio di persona adattato in italiano con "Olao"

Personaggi 
 Olaf – personaggio della striscia a fumetti Peanuts
 Olaf – personaggio del Muppet Show, meglio conosciuto come Il Cuoco Svedese (The Swedish Chef)
 Conte Olaf – personaggio della serie di romanzi Una serie di sfortunati eventi, di Lemony Snicket
 Olaf – personaggio dei film Frozen - Il regno di ghiaccio e Frozen II - Il segreto di Arendelle
 Olaf – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Persone 
 Olaf I di Norvegia – 969-1000
 Sant'Olaf di Norvegia – 1015-1028
 Olaf III di Norvegia, noto anche come Olaf Haraldsson e Olaf Kyrre – 1067-1093
 Olav Magnusson di Norvegia – 1103-1110
 Olaf IV di Norvegia – 1370-1387
 Olav V di Norvegia – 1957-1991
 Olaf I di Danimarca – re dal 1086 al 1095.
 Olaf il Bianco – re del mare vichingo che visse nella tarda metà del IX secolo
 Olaf Guthfrithsson – re di Dublino
 Olaf Sigtryggsson – re di Northumbria e sovrano di Dublino